Культурная социализация — процесс постоянной передачи обществом и освоения индивидом в течение всей его жизни посредством социальных институтов (языка как средства коммуникации, игровой деятельности, образования, СМИ) культурных ценностей, норм, правил, реалий и идеалов культуры, выработки культурных потребностей и интересов, установок, жизненных ориентаций, этнокультурной самоидентификации, организации досуга, художественных предпочтений — в итоге: формирования культурных картин мира, — позволяющий индивиду функционировать в пространстве культуры данного общества.

Социология